Die Abkürzung JKP kann für folgendes stehen:
 Jaunā konservatīvā partija (Neue Konservative Partei), politische Partei in Lettland
 JKP GmbH & Co. KG (abgeleitet von Jochens kleine Plattenfirma), deutscher Musikverlag
 JKP GRAS Sarajevo (abgeleitet von Javno Komunalno Preduzeće), öffentliches Verkehrsunternehmen in Sarajevo
 James K. Polk, Präsident der Vereinigten Staaten

Abkürzung